Kamtschatka bezeichnet:

 die Halbinsel Kamtschatka in Russland
 die Region Kamtschatka in Russland
 die frühere Oblast Kamtschatka in Russland
 eine schwedische Hard-Rock-Band, siehe Kamchatka (Band)
 eine Beerensorte, welche ursprünglich aus Sibirien (genauer: von der sibirischen Halbinsel Kamtschatka) stammt
 folgende Flüsse:
 Kamtschatka (Badjaricha), Nebenfluss der Badjaricha in Ostsibirien
 Kamtschatka (Pazifischer Ozean), Zufluss des Pazifischen Ozeans auf der Halbinsel Kamtschatka

Siehe auch: